Geografie:

 Jamaica, eiland en land in het Caraïbisch gebied
 Jamaica (Queens), een buurt in het stadsdeel Queens van New York
 Jamaica (Iowa) een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa
 Jamaica Beach, een plaats (city) in de Amerikaanse staat Texas
 Jamaica, hoofdplaats (cabecera) van de Cubaanse gemeente (municipio) Yateras

Anders:
 Jamaica (schip, 1936), een Noors motorvrachtschip
 Air Jamaica, de nationale luchtvaartmaatschappij van Jamaica
 Jamaica, een coalitievorm in de Duitse binnenlandse politiek

Muziek
 Jamaica (Ben E. King), lied van Ben E. King
 Jamaica (band), een Frans duo (Antoine Hilaire, Florent Lyonnet)

Personen:
 Jamaica Kincaid, een Amerikaans schrijfster